Despréaux ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Cousin-Despréaux (1743–1818), französischer Schriftsteller 
 Guillaume Despréaux (1802–1865), französischer Komponist
 Jean-Étienne Despréaux (1748–1820), französischer Komponist und Schauspieler
 Nicolas Boileau (1636–1711), französischer Schriftsteller